Костешты или Костешть (,  — Костешть) — топоним, встречающийся на территории Молдавии и Румынии.

Молдавия 
 Костешты (, Костешть) — город в Рышканском районе.
 Костешты — село в Хынчештском районе.
 Костешты — село в Яловенском районе.
 Костешты — городище трипольской культуры возле одноимённого села в Яловенском районе.

Румыния

Жудец Арджеш 
 Костешть (, Костешть) — город в жудеце Арджеш.
 Костешть — село в составе коммуны Котмяна в жудеце Арджеш.
 Костешть-Вылсан () — село в составе коммуны Мушэтешть в жудеце Арджеш.

Жудец Алба 
 Костешть — село в составе коммуны Албак в жудеце Алба.
 Костешть — село в составе коммуны Мушэтешть в жудеце Алба.

Жудец Ботошань 
 Костешть — село в составе коммуны Рэкиць в жудеце Ботошань.

Жудец Бузэу 
 Костешть — коммуна в составе жудеца Бузэу.

Жудец Дымбовица 
 Костешть — село в составе коммуны Фиень в жудеце Дымбовица.

Жудец Горж 
 Костешть — село в составе коммуны Аниноаса в жудеце Горж.

Жудец Хунедоара 
 Костешть — село в составе коммуны Орэштиоара де Сус в жудеце Хунедоара.
 Костешть — село в составе коммуны Орэштиоара де Сус в жудеце Хунедоара.

Жудец Васлуй 
 Костешть — коммуна в составе жудеца Васлуй.

Жудец Вылча 
 Костешть — коммуна в составе жудеца Вылча.

Жудец Яссы 
 Костешть — коммуна в составе жудеца Яссы.

Жудец Мехединць 
 Костешть — село в составе коммуны Балта в жудеце Мехединць.

Другие значения 
 Дакская крепость Костешть-Четэцуе — на территории села Костешть жудеца Хунедоара.
 Дакская крепость Костешть-Блидару — на территории села Костешть жудеца Хунедоара.